Орда: 
 Орда — военно-административная организация у тюркских и монгольских народов.
 Орда — в литературе: войско тюркских или монгольских народов.

Топоним 
 Орда — река в Новосибирской области.
 Орда — село в Ординском районе Пермского края.
 Орда — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Орда — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Орда — агрогородок в Минской области Белоруссии.

Фамилия 
 Орда, Адам Петрович (1835—1897) — русский военный инженер, участник Севастопольской обороны 1854—1855 годов.
 Орда, Михаил Сергеевич (род. 1966) — белорусский политик.
 Орда, Наполеон (1807—1883) — белорусский и польский литератор, композитор, музыкант и художник.
 Орда, Харисим Михайлович (в монашестве — Ириней; 1837—1904) — православный религиозный деятель и духовный писатель.
 Орда — польский дворянский герб.

Другое 
 Орда (Warcraft) — одна из сторон конфликта в играх серии Warcraft.
 «Орда: Северный ветер» — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени 1999 года.
 «Орда 2: Цитадель» — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени 2001 года.
 «Орда» — российский фильм 2012 года.